Institut für Nationales Gedächtnis oder Institut für Nationales Gedenken steht für:
 Instytut Pamięci Narodowej, polnische staatliche Einrichtung
 Ústav pamäti národa, slowakische öffentlich-rechtliche Einrichtung

Siehe auch:
 Gedächtnis der Nation, Projekt in Deutschland
 Paměť národa (Nationales Gedächtnis), tschechisches Internetportal